Пивнице могу бити:

 Пивнице (Бачка Паланка), насељено мјесто у општини Бачка Паланка, Република Србија,
 Пивнице (Цазин), насељено мјесто у општини Цазин, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ,
 Пивнице, као скупине грађевина за производњу вина у Неготинској крајини (погледати: Рајачке пивнице).

Види још 
 Пиво